Himlen kan vänta kan syfta på:

 Himlen kan vänta (TV-serie) – svensk TV-serie som sändes på SVT 2008
 Himlen kan vänta (album) – musikalbum av Drängarna
 Himlen kan vänta (film, 1943) – amerikansk film från 1943 med Don Ameche och Gene Tierney
 Himlen kan vänta (film, 1978) – amerikansk film från 1978 med Warren Beatty